

Матчі

Україна 4:0 Литва

Україна 3:2 Румунія

Норвегія 0:1 Україна

Україна 1:1 Нідерланди

Польща 1:1 Україна

Україна 2:1 Чилі

Україна 2:2 Канада

Бразилія 2:0 Україна

Швейцарія 2:2 Україна

Склад команди 
 Статистику подано станом на 18 листопада 2010 року (в дужках наведено ігри і голи 2010 року)

Тренери

Баланс матчів

Клубне представництво

Див. також 
 Матчі збірної України з футболу

Джерела 
 Газета «Команда» від 20 листопада 2010 № 218 (3541), с.7

Посилання 
 Результати на офіційному сайті ФФУ
 Результати на сайті «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»  
 Результати на fifa.com  

2010
2010 у футболі
2010 в українському спорті